Melanosoma är ett släkte av tvåvingar. Melanosoma ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelflugor
Melanosoma